Simple Machines Forum (SMF) – internetowy skrypt forum stworzony przez Simple Machines
 Single Mode Fiber (SMF) – światłowód jednomodowy
 Studio Miniatur Filmowych – jedno z czterech PRL-owskich studiów animacji